Beaubien (straat) - straat in Montreal, Canada
 Beaubien (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat